Дуннин — географическое название. Может oзначать:

 Дуннин (東寧王國/东宁王国) — государство XVII в. на острове Тайвань
 Дуннин (东宁县) — уезд в Хэйлунцзяне на границе с Приморским краем